Die Virginia Slims of Oklahoma 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Oklahoma City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 27. Februar bis 5. März 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Oklahoma City